Honda VTR 1000 F – motocicletta prodotta dal 1997 al 2007.
 Honda VTR 1000 – motocicletta prodotta dal 2000 al 2006.